''Se även Daniel Carlsson
Daniel Karlsson är namnet på flera personer:

Daniel Karlsson (jazzmusiker) (född 1973), svensk jazzpianist och kompositör, känd för gruppen Daniel Karlsson Trio.
Daniel Karlsson (skådespelare) (född 1975), svensk skådespelare verksam i Norge
Daniel Karlsson (programledare) (förr 1979), svensk programledare och illusionist
Daniel Karlsson (fotbollsspelare) (född 1980), svensk fotbollsspelare
Daniel Karlsson (född 1981), svensk sångare mer känd under artistnamnet The Moniker

Referenser